Manuel Francisco Cavaco foi um comerciante, jornalista e espírita português.

Biografia 
Comerciante creditado na cidade do Porto, foi um dos fundadores e Directores da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas (SPIP) e da sua revista mensal, "Além: mensário de espiritismo, filosofia e ética", desde o primeiro número em 1930, até ao seu desaparecimento em 1950.

Foi ainda Cavaco quem apresentou ao Dr. António Joaquim Freire, da Federação Espírita Portuguesa (FEP), o comerciante Firmino da Assunção Teixeira, que regressara do Brasil, e que viria a doar à FEP e Centros Espíritas Portugueses então existentes o donativo, não apenas para a construção da sede federativa, como ainda para auxílio e manutenção das diversas Associações espíritas e da própria SPIP.

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal